Con il termine Loira si possono intendere diversi significati:

Loira – fiume francese
Loira – regione francese
Loira – dipartimento francese
Loira Atlantica – dipartimento francese
Loira – nome proprio femminile italiano

Persone
Moisè Loira – industriale filantropo italiano